Ripipterygidae är en familj av insekter. Ripipterygidae ingår i överfamiljen Tridactyloidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ripipterygidae 68 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Ripipterygidae